Castletown kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Castletown, Laois, ort, 
 Castletown, Wexford, ort,

Isle of Man 

 Castletown, Isle of Man, stad,

Storbritannien 

 Castletown, Skottland, ort, 
 Castletown, Dorset, ort i Dorset, England, 
 Castletown, Tyne and Wear, ort i Sunderland, Tyne and Wear, England, 

Robotskapade Irlandförgreningar